Бранилац титуле, Каролина Возњацки, изгубила је у првом колу од Араван Резај.

Носиоци 

  Каролина Возњацки (прво коло)
  Франческа Скјавоне (прво коло)
  Саманта Стосур (полуфинале)
  Агњешка Радвањска (прво коло)

<li> Ким Клајстерс (четвртфинале)
<li> Флавија Пенета (прво коло)
<li> Ли На  (прво коло)
<li> Марион Бартоли (полуфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Међународно првенство Истборна 2010.
Међународно првенство Истборна — жене појединачно